Амфион (, Amphion) в древногръцката митология може да се отнася за:

 Амфион, син на Зевс и Антиопа
 Амфион, син на Амфион и на Ниоба
 Амфион, син на Иасий и Персефона, цар на Орхомен,
 Амфион (фамилия Бакхиади), Амфион от фамилията Бакхиади, баща на Лабда, съпруга на Кипсел, тиран на Коринт
 Амфион, вожд на Епейите (народ в Елида) през Троянската война
 Амфион, син на Хиперасиос и на Хипсо, един аргонавт.